Rio Calul (Bicaz)
Rio Calul (Bistriţa)
Rio Calul (Neagra Şarului)
Rio Calul (Priboiaşa)
Ou ainda:
Rio Calul Bălan

Desambiguação